Carpí (gènere), un gènere de plantes
 Carpí (espècie), una espècie d'arbre del gènere Carpinus
 Carpí (peix), una espècie de peix d'aigua dolça